David H Patton, politicien américain
David Patton (1984-), joueur américain de baseball